LOL <(^^,)>, treball del grup Basshunter
 LOL (internet), terme usat en l'argot d'internet
 LOL (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca del 2012
 LOL pot referir-se també a les sigles del grup de música Love of Lesbian
 LoL, videojoc: League of Legends